Oberroßbach ist der Ortsname von

 Oberroßbach, Ortsgemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz.

 Oberroßbach (Dietersheim), Ortsteil der Gemeinde Dietersheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Oberroßbach (Haiger), Ortsteil der Stadt Haiger, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Oberroßbach (Massing), Ortsteil des Marktes Massing, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Oberroßbach (Roßbach), Weiler des Witzenhausener Stadtteils Roßbach, Werra-Meißner-Kreis, Nordhessen